John Frandsen kan henvise til flere personer:

 John Frandsen (1918-1996) – dansk organist og dirigent
 John Frandsen (født 1956) – dansk komponist, organist og dirigent